Жуї́-су-Тель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 16 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1014,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жуї-су-Тель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуї-су-Тель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза